
Termin -{TRANCE}- ima više značenja.

-{TRANCE}- (-{TNF}--srodni aktivacijom-indukovani citokin), ili -{RANKL}- (receptorski aktivator za nuklearni faktor κ B ligand), je važan molekul za metabolizam kostiju.
-{Trance}- ili Trens muzika () je vrsta elektronske muzike.